KRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karawari (Papua Nuova Guinea)
 krj – codice ISO 639-3 della lingua kinaray-a